

Geografia 
 Tolemaide – città della Cirenaica fondata fra nel VII o nel VI secolo a.C. e a lungo sua capitale
 Tolemaide – una delle tribù dell'antica Atene
 Tolemaide di Fenicia – antico nome della città di Acri (Israele), così chiamata dal nome di Tolomeo II Filadelfo
 Tolemaide di Tebaide – chiamata anche Ptolémaïs Hermiou, città ellenistica sulla riva destra del Nilo, fondata da Tolomeo I
 Tolemaide Terone – piccolo porto sul Mar Rosso, inizialmente fondata come stazione di caccia di elefanti da Tolomeo II Filadelfo.

Persone
 Tolemaide – principessa lagide, figlia di Tolomeo I Sotere e della sua seconda moglie Euridice, sposò nel 287 a.C. il sovrano antigonide Demetrio I Poliorcete
 Tolemaide di Cirene – filosofa del III secolo a.C.